Alessandria puede referirse a:
 Alessandria, ciudad de la región de Piamonte en Italia
 Alessandria del Carretto, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria, Italia.
 Alessandria della Rocca, municipio de la Provincia de Agrigento, Sicilia, Italia.

Véase también 
 Alexandria
 Alejandría (desambiguación)